Nome dell'Hollywood Boulevard tra il 1887 e il 1910
 Prospect Avenue – strada di Brooklyn, New York
 Prospect Avenue – stazione della metropolitana di New York della linea IRT White Plains Road
 Prospect Avenue – fermata della metropolitana di New York della linea BMT Fourth Avenue